Demeyer oder DeMeyer ist der Familienname von: 

 Marc Demeyer (1950–1982), belgischer Radrennfahrer
 Patrick DeMeyer, belgischer Musiker, Komponist, Musikproduzent

Siehe auch:
 De Meyer
 De Mayer